Гуанлин (Датун) (广灵) — уезд городского округа Датун провинции Шаньси (КНР).
 Гуанлин (Янчжоу) (广陵) — район городского подчинения городского округа Янчжоу провинции Цзянсу (КНР).